Nevestino kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Nevestino, kommun, Kjustendil, 
 Nevestino (ort), Kjustendil, Obsjtina Nevestino, 
 Nevestino (distrikt), Burgas, Obsjtina Karnobat,